ATP peut faire référence à :
 Association of Tennis Professionals, une association des meilleurs joueurs de tennis ;
 Adénosine triphosphate, une molécule que l'on trouve dans les êtres vivants ;
 AppleTalk Transport Protocol, un ancien protocole de communication informatique ;
 Agence tahitienne de presse ;
  ;
  ;
 Ass to pussy, une prestation visible dans les films pornographiques ;
  ;
  ;
 Aires totalement protégées ; désigne cinq des six aires protégées de l'IUCN ;
 Administration des transports publics, une administration luxembourgeoise.

Voir aussi 
 ATP Recordings, un label de musique associé au festival All Tomorrow's Parties
 British Aerospace ATP, un avion de ligne construit par BAe Systems